Bothia es un género de hongos en la familia Boletaceae. Un género monotípico, contiene la única especie Bothia castanella, un hongo boleto descrito por primera vez científicamente en 1900 a partir de colecciones realizadas en Nueva Jersey. Encontrado en el este de los Estados Unidos, Costa Rica, China y Taiwán, crece en una asociación de micorrizas con robles. El cuerpo de la fruta es marrón castaño, el sombrero es suave y seco, y la parte inferior tiene tubos alargados radialmente. El depósito de esporas es amarillo-marrón. La comestibilidad de la seta es desconocida. Históricamente, su combinación única de características morfológicas dio lugar a la transferencia de B. castanella a seis géneros de Boletaceae diferentes. El análisis filogenético molecular, publicado en 2007, demostró que la especie era genéticamente lo suficientemente única como para justificar la colocación en su propio género.

Taxonomía 

</center>
<noinclude>
Filogenia de  B. castanella  y boletos relacionados basado en la subunidad grande nuclear (LSU) ADN ribosomal secuencias. 
El boleto fue nombrado Boletinus castanellus por el micólogo estadounidense Charles Horton Peck en 1900. El tipo fue recogido en Nueva Jersey por el botánico Edward Sterling.William Alphonso Murrill lo transfirió a Boletinellusen 1909; su concepto genérico de Boletinus incluye un anillo en el estípite. Rolf Singer lo colocó en Gyrodon en 1938, mientras que Wally Snell y Esther Dick pensaron que la especie estaba más apropiadamente ubicada en Xerocomus, y la transfirió a ese género en 1958.Alexander H. Smith y Harry D. Thiers lo trasladaron a Suillusen su tratamiento de 1964 de las especies norteamericanas. En la historia más reciente (1996), se ha trasladado a Chalciporus. El Boletinus squarrosoides de Snell y Dick (posteriormente trasladado por diferentes autores a Phylloporus, Xerocomus y Chalciporus) es un sinónimo facultativo (basado en un tipo diferente) de B. castanella. En su publicación original de 1936, compararon las dos especies y observaron que Boletinus squarrosoides difería de B. castanellus por "color marrón rojizo, descamación del terete y colores amarillos de la carne, los tubos y el estípite". En 1958, después de haber examinado colecciones adicionales, se dieron cuenta de que las dos especies eran específicas y representaban variaciones morfológicas entre sí.

En 2007, Roy Halling y sus colegas publicaron un análisis molecular que muestra que la especie es genética y morfológicamente suficientemente diferente como para merecer la ubicación en un nuevo género de Boletaceae, al que llamaron Bothia. Dado que el tipo original se ha perdido, designaron un neotipo de una colección hecha en Reading, Pennsylvania. Bothia es nombrada en honor del micólogo Ernst E. Both, excurador emérito del Museo de Ciencias de Buffalo, y "promotor, facilitador y estudiante consumado de boletología".El epíteto específico de la castañuela, que significa «castaño pequeño», se refiere al color del gorro.

Descripción 

El sombrero de Bothia castanella es convexo al principio antes de aplanarse en edad, alcanzando un diámetro de 3–8 cm (1.2–3.1 in). El centro del sombrero a veces adquiere una depresión poco profunda, mientras que el margen varía de uniforme a ondulado e irregular. La superficie del sombrero es seca e inicialmente peluda, pero se vuelve suave en la madurez. Su color varía de marrón rojizo a marrón burdeos a marrón amarillento oscuro. La carne es blanca y, a diferencia de varias otras especies de boletos, no cambia de color cuando está magullada o lesionada. Tiene alrededor de 8 mm (0.3 in) de espesor. 

En la parte inferior del sombrero están los poros, que son angulares a alargados y miden aproximadamente 2 mm de ancho. El color de la superficie de los poros es marrón rosado para broncearse o dorarse, pero se vuelve marrón amarillento en la madurez; Las áreas magulladas se vuelven de color ocre y leonado. Los tubos se adhieren un tanto decurrent al estípite (es decir, se extienden ligeramente a lo largo de su longitud) y se extienden aproximadamente 6 mm (0,24 pulg.) De profundidad. El hongo carece de olor o sabor apreciable. El manto seco y sólido mide 2–7 cm (0,8–2,8 pulg.) De largo por 0,6–2 cm (0,2–0,8 pulg.) De grosor, y tiene casi el mismo grosor, o está ligeramente afilado en ambos extremos. Su superficie es más o menos suave, excepto por un área reticulada (mallada) en el vértice. La comestibilidad de la seta es desconocida.

Los cuerpos fructíferos producen una impresión de esporas de color marrón amarillento. Las esporas tienen forma ovalada a elipsoide, son lisas, de pared delgada y miden 8.4–10.5 por 4.2–4.9 µm. Los basidios (células portadoras de esporas) tienen forma de club, tienen cuatro esporas y miden 25–35 por 7–9 µm. Los cistidios están presentes en las paredes de los tubos (como pleurocistidia) y abundantemente en los bordes (como cheilocistidia). Tienen forma de huso, a veces con una hinchazón central, y miden 45–70 por 7–12 μm. Las conexiones de abrazadera están ausentes de las hifas, y todas las hifas son inamiloides.

Se pueden usar varias pruebas químicas para ayudar a confirmar la identificación del hongo. La cutícula del sombrero se vuelve grisácea con la aplicación de una gota de sulfato ferroso (FeSO4) y de marrón oscuro a ámbar con una solución diluida de hidróxido de potasio (KOH). La carne se torna de color marrón pálido con KOH y de color amarillo pálido con amoníaco (NH4OH).

Hábitat y distribución 
Los cuerpos frutales de Bothia castanella crecen solos, dispersos o en grupos bajo el roble, aunque otros árboles como el abedul, la haya, el nogal, el pino blanco del este y la cicuta a veces están presentes en el área. Los hábitats típicos incluyen bosques y zonas verdes.   En Asia  ha sido fotografiado creciendo en bosques de bambú.

En los Estados Unidos, donde se produce la temporada de fructificación de julio a octubre, su rango se extiende desde las Carolinas hacia el norte hasta Nueva York y Nueva Inglaterra, y al oeste hasta Minnesota. También ha sido recogido de Costa Rica, China, y Taiwán.

Referencias

Enlaces externos 

    

Boletaceae
Hongos de Asia
Hongos de América Central